Jan Pauwel Gillemans I (1618-1674) – flamandzki malarz barokowy
 Jan Pauwel Gillemans II (1651-1704) – flamandzki malarz barokowy